Blair kan verwijzen naar:

Plaatsen:
 Blair (Schotland), een oude nederzetting waar de naam Blair van oorsprong mogelijk zou vandaan komen
 Blair Atholl, een plaats in Schotland
 Blair Castle, kasteel in Blair Atholl
 Blair (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Blair (West Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat West Virginia
 Blair (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Blair (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Blair County, een county in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Port Blair, hoofdstad van het Indiase unieterritorium Andamanen en Nicobaren
 Blair Athol, een plaats in Zuid-Australië
 Blairville, een plaats en gemeente in Frankrijk

De Schotse achternaam;
Tony Blair, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk
Cherie Blair, vrouw van Tony Blair
Bonnie Blair, Amerikaanse schaatsster
Selma Blair, Amerikaanse actrice
Mary Blair, Amerikaans illustratrice/ontwerpster

Als voornaam;
Blair Brown, actrice 
Blair Horn, een Canadese roeier
Blair McDonough, een Australische acteur
Blair Tarrant, een Nieuw-Zeelandse hockeyer
Blair Underwood, een Amerikaanse acteur
Blair Waldorf, een personage uit de televisieserie Gossip Girl